Térence est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
 Térence, ou Terence (sans accent), est un prénom masculin d'origine latine (Terentius), peu usité en France, mais fréquent dans le monde anglo-saxon. Il n'a pas de fête dans le calendrier.
 Il a pour variantes ou diminutif Terrance, Terrence et .

 Térence, un nom patronymique très rare. Seule une dizaine de personnes possèdent ce nom en France.

Saints et bienheureux des Églises chrétiennes 
 Térence (vers ) ou Terentius (en latin), un martyr en Afrique ; célébré le 10 avril. 
 Térence ( ou ), martyr par le feu avec Domnin, Domèce et Léonce ; célébrés le 16 octobre.
 Térence (), ou Térentien, évêque de Todi en Ombrie ; célébré le .
 Térence-Albert O’Brien († 1651), bienheureux, évêque dominicain de Emly, martyr en Irlande ; célébré le 30 octobre.

Personnages profanes célèbres 
 Térence ou Térentius, un poète comique latin d'origine berbère.
 Terence est aussi un des pseudonymes de Thierry Martens, utilisé notamment pour des scénarios de bandes dessinées (Natacha, Archie Cash…)

Autres personnalités portant ce prénom 
 Terence Hill, acteur italien.
Terrence Malick, réalisateur américain
 Terence Fisher
 Terence Conran, homme d'affaires Britannique
 Terence Blanchard, musicien de jazz
 Terence Trent D'Arby, chanteur
 
Et plus généralement :

Notes et références 
 

Prénom masculin